Содержание:

 Содержание — философское понятие
 Пожизненное содержание — Российское право
 Содержание денежной единицы — финансы
 Содержание — структурирование текста
 «Содержание» — совместная музыкальная акция Василия Шумова и российских музыкантов.